

Plaatsen 
Zwolle, de hoofdstad van de Nederlandse provincie Overijssel.
Zwolle (Gelderland), een buurtschap in de Nederlandse gemeente Oost Gelre, Gelderland.
Zwolle (Louisiana), een dorp in de Amerikaanse staat Louisiana.

Personen 
Henk-Jan Zwolle, Nederlands roeier en winnaar van een gouden medaille bij de Olympische Spelen.
Sandra Zwolle, een voormalig langebaanschaatsster uit Nederland.
Henri Arnaut de Zwolle, middeleeuws geneesheer, astronoom, astroloog, organist in dienst van Filips de Goede. Hij is bekend van een verhandeling over muziekinstrumenten.

Evenementen 
 Zwolle Pride, een feestelijk evenement in Zwolle, hoofdzakelijk met een inclusief homocultureel karakter.

Anders 
PEC Zwolle, een Nederlandse profvoetbalclub uit Zwolle.

Zie ook 
Zwol (doorverwijspagina)